Ста́ся Милосла́вская (полное имя — Анастасия Петровна Милославская; ) — российская актриса театра и кино.

Биография 

Родилась 4 мая 1995 года в Москве.

Её отец — музыкант и композитор, художественный руководитель ансамбля; мать работала моделью, пела в мюзиклах, была переводчиком с итальянского.

Занималась в детском Театре-студии «Рампа». В 2013—2017 годах училась в Школе-студии МХАТ у Евгения Писарева. После окончания учебного заведения принята в труппу Театра имени Пушкина. Играет в спектаклях Театра имени М. Ермоловой «Утюги», «Ромео и Джульетта. Версия», «Утиная охота», «Текст».

Дебютировала в кино в 2016 году, исполнив роль в фильме «Коробка». В 2019 году снялась в фильме Б. Акопова «Бык», за роль в котором была номинирована на премию «Золотой орёл».

Личная жизнь 
С 2019 года состоит в отношениях с актёром Александром Петровым, с которым познакомилась во время съёмок фильма «Стрельцов».

Фильмография

Награды 
 2020 — номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино («Бык»)
 2021 — номинация на премию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино («Стрельцов»)

Примечания

Ссылки 
 Милославская Стася: персональная страница на сайте Театра имени Пушкина